Il singolare del torneo di tennis Virginia Slims of New England 1989, facente parte del WTA Tour 1989, ha avuto come vincitrice Martina Navrátilová che ha battuto in finale Zina Garrison 6–2, 6–3.

Teste di serie 

 Martina Navrátilová (campionessa)
 Gabriela Sabatini (semifinali)
 Zina Garrison (finale)
 Conchita Martínez (quarti di finale)

 Pam Shriver (quarti di finale)
 Nataša Zvereva (primo turno)
 Helen Kelesi (secondo turno)
 Rosalyn Fairbank (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Virginia Slims of New England 1989